Ourobranquensi – abitanti di Ouro Branco (Alagoas)
Ourobranquensi – abitanti di Ouro Branco (Minas Gerais)
Ourobranquensi – abitanti di Ouro Branco (Rio Grande do Norte)